L'Open de Colombie de squash 2012 est l'édition 2012 de l'Open de Colombie de squash qui se déroule du 27 août au  septembre 2012 à Bogota. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre têtes de série et quatre qualifiés. Une wild-card est attribuée à Andrés de Frutos.

Tarek Momen remporte le titre face au joueur local Miguel Ángel Rodríguez.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Colombie de squash

Liens externes 

Open de Colombie de squash
Squash en 2012
Sport en Colombie en 2012
Sport en août 2012
Sport en septembre 2012